Художественно-мемориальный музей Ильи Ефимовича Репина в городе Чугуеве (ныне Харьковская область) был создан в 1969 году в бывшем доме родителей художника на Музейной улице, бывшей Никитинской улице, в советские годы — Розы Люксембург. Уже будучи взрослым человеком, Репин неоднократно гостил у родителей на протяжении примерно двадцати лет в 1870-х—1890-х годах.

В музее можно увидеть работы (в том числе иконописные) самого Репина, а также его современников-художников (И. Пелевина, Н. Пимоненко, В. Серова). В части комнат восстановлена мемориальная обстановка.

В 1989 году, по чертежам из Киевских архивов, была воссоздана с нуля мастерская художника, ранее полностью разрушенная в ходе событий Великой Отечественной войны.

С сентября 2014 г. мемориальный дом-музей закрыт на реставрацию, но возможно посещение мастерской.

Ссылки 
Сайт музея
Отзыв о музее

Появились в 1969 году на Украине
Художественно-мемориальные музеи Украины
Музеи Харьковской области
Музеи Ильи Репина
Здания и сооружения Чугуева
Организации Чугуева